Lista obejmuje wszystkie systemy punktacji (łącznie z aktualnym) stosowane przez FIM do wyłonienia mistrza świata kierowców oraz mistrza świata konstruktorów MotoGP.

Punktacja w mistrzostwach zmieniała się 19 razy. Zwycięzca w latach 1950-1968 otrzymywał 8 punktów, w 1969-1987 15, w 1988-1992 20, a od 1993 25. W pierwszym sezonie 1949 triumfator zaliczał 10 oczek. Do sezonu 1975 przyznawano również 1 punkt za najszybsze okrążenie w czasie wyścigu.

Przypisy 

Motocyklowe mistrzostwa świata
Strony przeglądowe – sport